

Astronomia
 8688 Delaunay – asteroide della fascia principale
Delaunay – cratere lunare da impatto intitolato al matematico ed astronomo francese Charles-Eugène Delaunay

Persone
Boris Delaunay – traslitterazione di Boris Nikolaevič Delone, in russo: Бори́с Никола́евич Делонé[?] (San Pietroburgo, 15 marzo 1890 – Mosca, 17 luglio 1980) – matematico sovietico
Charles Delaunay (Vineuil-Saint-Firmin, 18 gennaio 1911 – Parigi, 16 febbraio 1988) – critico musicale, produttore discografico e impresario musicale francese, cofondatore e per molti anni a capo dell'Hot Club de France. Era figlio dei pittori Sonia e Robert Delaunay
Charles-Eugène Delaunay (9 aprile 1816 – 5 agosto 1872) – astronomo e matematico francese
Henri Delaunay (15 giugno 1883 – 9 novembre 1955) – dirigente sportivo francese
Joseph Delaunay (Angers, 24 dicembre 1752 – Parigi, 5 aprile 1794 – politico del periodo della Rivoluzione francese
Robert Delaunay (Parigi, 12 aprile 1885 – Montpellier, 25 ottobre 1941) – pittore francese
Sonia Terk Delaunay (Hradyz'k, 14 novembre 1885 – Parigi, 5 dicembre 1979) – pittrice ucraina

Altro
Delaunay-Belleville – marchio francese di automobili di lusso creato nel 1904 da due fratelli, Peter e Robert Delaunay Belleville

Casato Delaunay a cui appartengono i personaggi di fantasia de Il dardo e la rosa, romanzo di Jacqueline Carey